

Geografia 
 Ovalle – comune del Cile capoluogo della provincia di Limarí nella Regione di Coquimbo

Persone 
 Alonso de Ovalle – storico e gesuita cileno
 Luis Ovalle – calciatore panamense
 José Tomás Ovalle – politico cileno, Presidente provvisorio del Cile dal 1830 al 1831

Altro 
 Club de Deportes Ovalle – società calcistica cilena